Телешовка — село в составе Цильнинского городского поселения Цильнинского района Ульяновской области.

География 
Находится восточной части района на расстоянии примерно 1 километр на восток по прямой от центра поселения поселка Цильна.

История
Основано в 1648 году симбирскими дворянами на пожалованной им земле: Петру Григорьеву Телешову (50 четв.), Селиверсту Филиппову Языкову (40 четв.), Роману, Петру и Титу Никифоровым Языковым (по 40 четв.), Исаю Иванову Ховрину (50 четв.), Ивану Лаврентьеву Пашкову (40 четв.), Борису, Семену и Тимофею Ивановым Бардиным (по 40 четв.). Но из них только один Телешов поселился здесь, остальные продали ему пожалованную им землю.   

В 1698 году здесь числилось 9 дворов.  

Церковь в с. Телешовке, во имя Покрова Богородицы была построена в начале 18-го столетия, так как в документах 1742 года Телешовка называется уже селом; в 1781 году эта церковь заново перестроена на общие средства всех помещиков; в 1887 году она сгорела и в 1888-89 году построена новая церковь в честь Преображения Господня, с приделом во имя св. Николая Чудотворца.  

В 1780 году село Николаевское Телешевка тож, при озере, помещичьих крестьян и однодворцев, вошло в состав Симбирского уезда Симбирского наместничества.   

В 1859 году село Телешевка в 1-м стане, по почтовому тракту из г. Симбирска в г. Казань, в Симбирском уезде Симбирской губернии, имеется церковь. Рядом же находилась деревня Телешевский Выселок, основанная телешевскими крестьянами.

Церковно-приходская школа была открыта в 1886 году.

В 1913 году в селе было 142 двора и 715 жителей, преимущественно русских, церковь и школа.   

В дореволюционный период местные жители занимались разведением кошек и переработкой их шкурок в меха и меховые изделия.  

Постановлением Президиума ВЦИК от 19 сентября 1927 г. Шумовская волость Ульяновского уезда переименована в Телешовскую с перенесением волостного центра из Шумовки в Телешовку бывшей Шумовской волости.  

В 6.1928 года Телешовка стала административным центром Телешовского района в составе Ульяновского округа. Постановлением ВЦИК от 21.01.1929 г. Телешовский район был ликвидирован, а территория вошла в состав Богдашкинского района. 

В советский период работали колхозы им. Сталина и «Россия».

Население
Население составляло: на 1780 г. - 85 человек; 342 человека в 2002 году (русские 29%, чуваши 64%), 323 по переписи 2010 года.

Примечания

Литература 

 П. Мартыновъ. Селенія Симбирскаго уѣзда. Матерьялы для исторіи Симбирскаго дворянства и частнаго землевладѣнія в Симбирском уѣздѣ. — Симбирскъ: Изданіе Симбирской Губернской Ученой Архивной Комиссіи, 1903. — 334 + 198 + 67 + 3 + XIII с. (pdf). — Разделы I-XV, стр. 1-295: 240 pdf pages
 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
 Репьев «Симбирский край». —Париж, 1935. — С. 441.
 Н. Баженов Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г. (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А.Т. Токарева., 1903.

Населённые пункты Цильнинского района